żuk – owad, przedstawiciel żukokształtnych – nadrodziny i infrarzędu chrząszczy
 żuk – owad, przedstawiciel żukowatych  – niejednoznaczna nazwa dla rodziny chrząszczy
 FSC Żuk – rodzina polskich samochodów dostawczych
 BŻ-4 Żuk – polski śmigłowiec